Péninsule de Kabetogama, péninsule lacustre au nord de l'État du Minnesota.
 Lac Kabetogama, lac situé au sud de la péninsule précédente.
 Kabetogama Ranger Station District, district historique du comté de Saint Louis, dans le Minnesota.
 Kabetogama State Forest, forêt d'État située dans les comtés de Koochiching et Saint Louis, au Minnesota.